NYY ist die Abkürzung für

 die New York Yankees,  ein US-amerikanisches Baseball-Team
 ein Kabeltyp, siehe Typenkurzzeichen von Leitungen

nyy steht für:
 die Sprache Nyakyusa-Ngonde (ISO-639-3-Code)

NYY